Northbrook es un topónimo que puede referirse a:

 La Isla Northbrook, isla rusa del archipiélago de Francisco José.
 Northbrook, villa del condado de Cook  en el estado  estadounidense  de Illinois.
 Northbrook, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Hamilton en el estado estadounidense de Ohio.